Northville est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Northville dans le Dakota du Sud ;
 Northville dans le Michigan ;
 Northville dans l'État de New York ;
 Northville, census-designated place située dans l’État de New York.

Homonymie de localités aux États-Unis